

Населені пункти та їхні частини
 Маліна — село в гміні Пйотркув-Куявський Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Маліна — село в гміні Кутно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Маліна — частина міста Ополе в Опольському воєводстві
 Маліна — частина села Полекарциці в гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Маліна — частина села Конюша в гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Маліна — частина села Бренна в гміні Бренна Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Маліна — колонія в гміні Імельно Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки